David Kelly peut désigner :
 David Christopher Kelly (1944-2003), fonctionnaire britannique ;
 David Kelly (1929-2012), acteur irlandais ;
 David Kelly (1965-), un joueur de football irlandais.